CD-i, console de videogame da Philips.
 Certificado de Depósito Interbancário - títulos emitidos pelos bancos como forma de captação ou aplicação de recursos excedentes.
 Comitê para Democratização da Informática - organização não-governamental voltada para a inclusão digital
 Certificado de dispensa de incorporação - documento brasileiro.
 Contexts and Dependency Injection, em português Contextos e Injeção de Dependência, uma técnica utilizada em Java para definir campos em uma aplicação de recipiente (container) gerenciado, de acordo com o padrão de projeto inversão de controle

Desambiguações de siglas